Pianoquartett bzw. Piano Quartet steht für:

 Aperto Piano Quartett, deutsches Klavierquartett
 Gershwin Piano Quartet, schweizerisches Klavierquartett
 Mozart Piano Quartet, deutsches Klavierquartett
 The First Piano Quartette, US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 1954

Siehe auch:
 Klavierquartett